Три англо-бірманські війни пройшли в XIX столітті і закінчилися повною окупацією всієї Бірми британцями:

 Перша англо-бірманська війна (1823–1826)
 Друга англо-бірманська війна (1852–1853)
 Третя англо-бірманська війна (1885–1887)
 Бірманська операція (1942–1945)

Примітки 

Війни М'янми
Війни Великої Британії
Колоніальні війни
Новоісторична Велика Британія
Новоісторична М'янма